Kalibunder kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Kalibunder, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Kalibunder, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar